NCFC – skrót odnoszący się do poniższych angielskich klubów piłkarskich:
 Norwich City F.C.
 Notts County F.C.

Zobacz też:
 NCAFC – Newport County A.F.C.